Gravert ist der Familienname folgender Personen:

Anke Gravert (1935–2021), deutsche Politikerin
Hans Otto Gravert (1928–2015), deutscher Tierzuchtwissenschaftler und Hochschullehrer
Siehe auch:

 Grauert
 Grawert